Volejbolen klub CSKA – società pallavolistica femminile bulgara
 Volejbolen klub CSKA – società pallavolistica maschile bulgara